Hermersdorf může být:

 německý název obce Heřmanov v okrese Děčín
 německý název obce Kamenná Horka v okrese Svitavy (dělená na Böhmisch Hermersdorf a Mährisch Hermersdorf)
 německý název obce Svobodné Heřmanice v okrese Bruntál (Frei Hermersdorf)
německý název obce Temenice v okrese Šumperk (dělená na Horní a Dolní)